Tom Dempsey ist der Name folgender Personen:

* Tom Dempsey (Footballspieler) (1947–2020), US-amerikanischer Footballspieler
 Tom Dempsey (Musiker) (* um 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker